Désigne deux châteaux en France :
 Château de Pressac, à Saint-Quentin-sur-Charente, en Charente,
 Château de Pressac, à Saint-Étienne-de-Lisse, en Gironde.

Voir aussi
 Château de Preyssac, à Daignac, en Gironde

Pressac